Бежаницкая волость

 Бежаницкая волость — упразднённое в 2015 году волость в Бежаницком районе Псковской области РФ 
 Бежаницкая волость — волость в Новоржевском уезде Псковской губернии в 1924 — 1927 гг.